Апанавичюте () — литовская фамилия, производная от фамилии Апанавичюс. Известные носители:

 Апанавичюте, Гражина (1940—2019) — литовская певица.
 Апанавичюте, Грите — литовская пловчиха.